Леонтьевское — название нескольких населённых пунктов в России:

 Леонтьевское — село в Белореченском районе Краснодарского края.
 Леонтьевское — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Леонтьевское — село в Туринском городском округе Свердловской области.
 Леонтьевское — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Леонтьевское — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Леонтьевское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Леонтьевское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.